Auslauf bezeichnet:
 einen Zeitraum oder Platz der freien Bewegung für ein Haus- oder Nutztier, siehe Auslauf (Tierhaltung)
 eine Öffnung, durch die Flüssigkeiten aus einem Gefäß oder Rohr strömen, die Ablaufgarnitur
 in Skispringen der Raum, in dem nach dem Sprung/Flug abgebremst wird, siehe Sprungschanze
 das Ende des Produktlebenszyklus, siehe Auslaufmanagement
 Antriebslose Fahrt 

Siehe auch:

 auslaufen (Begriffsklärung)
 Ablauf (Begriffsklärung)
 Auflauf (Begriffsklärung)
 auflaufen (Begriffsklärung)
 Ausläufer (Begriffsklärung)
 Ausfluss (Begriffsklärung)
 Beleihungsauslauf, ein Kennwert des Finanzwesens